Sołtys ist 

 die Bezeichnung für den Vertreter einer Ortsgemeinschaft (Dorfschulze) in Polen, siehe sołectwo

Sołtys oder Šoltýs ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sołtys (1890–1968), polnischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Anton Šoltýs (1937–2022), tschechoslowakischer Skirennläufer
 Mieczysław Sołtys (1863–1929), polnischer Komponist
 Paweł Sołtys (* 1978), polnischer Musiker und Schriftsteller
 Stanisław Kazimierczyk (1433–1489; eigentlich Stanisław Sołtys), polnischer und römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Pfarrer und Prediger; Heiliger